Bačík oder Bacik ist der Familienname folgender Personen.
 Ladislav Bačík (* 1933), tschechoslowakischer Schwimmer
 Roman Bačík (* 1959), tschechoslowakischer Wasserballspieler
 Waldemar Bacik (* 1947), deutscher Bahnrennfahrer